Less is more (în română, mai puțin este mai mult) este o expresie din engleză de tip oximoronic, care se poate referi la:

Diferite arte
"Less is more", o expresie dintr-un poem din 1855 al poetului Robert Browning intitulat "Andrea del Sarto", de asemenea cunoscut ca "The Faultless Painter"
 Less is more (arhitectură), expresie adoptată în 1947 de arhitectul german Ludwig Mies van der Rohe ca fanion al designului minimalist din arhitectură
 Expresie folosită uneori pentru a descrie o comandă în UNIX, care presupune less (mai puțin), care o funcționalitate similară pentru comanda de tipul more (mai mult)

Arte și media
 Less Is More (album), album muzical al trupei britanice Marillion
 "Less is More Tour", tur muzical din 2011 al artistei Natasha Bedingfield
 Les Is More, album de Ryan Leslie
 "Less Is More", cântec de Joss Stone din Mind, Body & Soul
 "Less Is More", cântec de Relient K de pe albumul The Anatomy of the Tongue in Cheek

Alte articole
 Choosing Wisely ("less is more" în medicină)
 Muzică minimalistă
 Minimalism
 Minimalism (computing)
 Simple living
 "More Is More" (cântec)
 More or Less (dezambiguizare)
 Less (dezambiguizare)
 More (dezambiguizare)

Cuvinte și expresii în limba engleză